Ускок — беженец из числа южных славян, перешедший из Османской империи на территорию Австрии и Венецианской республики. 
 «Ускок» — югославская подводная лодка типа «Херой».